Il singolare del torneo di tennis Birmingham Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Guillaume Raoux 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 John McEnroe (primo turno)
 Richey Reneberg (semifinali)
 MaliVai Washington (quarti di finale)

 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Thierry Champion (semifinali)
 Magnus Larsson (secondo turno)
 Kevin Curren (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Open 1991
ATP Tour 1991